Steven est un prénom masculin courant dans les pays anglophones et aux Pays-Bas, équivalent au prénom . C'est aussi une variante courante du prénom  (les gens nés sous ce prénom sont souvent informellement appelé dent de requin »).

Patronyme 

 Carl Steven (1974-2011), acteur américain.
 Christian von Steven (1781-1863), botaniste dont l’abréviation botanique standard est Steven.
 Davis Steven, homme politique papou-néo-guinéen.
 Steven Seagal (1952-), acteur, expert en aïkido américain.
 Steven Awuku (?), réalisateur ivoirien de clip vidéos

Cinéma 
 Steven, court métrage néerlandais sorti en 2005.
 Steven, court métrage britannique sorti en 2015.

Voir aussi 
 
 , prénom proche
 , nom de famille proche
 Steeven, prénom proche

Homonymie de prénom
Prénom masculin